Victor Carles est un acteur français, né le  à Bordeaux.

Biographie 

Victor Carles est  né à Bordeaux le .

Il est connu pour avoir joué le rôle de Clotaire, en 2009, dans Le Petit Nicolas. Il est aussi apparu dans le clip On est pas à une bêtise près, générique du film Le Petit Nicolas. Il est passé au Grand Journal de Canal+ le  et le  de la même année afin de faire la promotion du film.

Filmographie

Cinéma 
 2009 : Le Petit Nicolas : Clotaire
 2012 : Flapacha, où es-tu ?: Matt

Liens externes 
 Site officiel
 AllôCiné

Acteur français de cinéma
Naissance en novembre 1998
Naissance à Bordeaux
Acteur français de doublage